Qualcosa di nuovo – film del 2016 diretto da Cristina Comencini
 Qualcosa di nuovo – album di Max Pezzali del 2020
 Qualcosa di nuovo – singolo di Max Pezzali del 2020